Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute du 8 au .

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Els Callens et Julie Halard.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Tier III s'est disputé à Birmingham du 8 au .

La finale des simples n'a pas été jouée en raison des circonstances climatiques.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Els Callens et Julie Halard.

Résultats en simple

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Birmingham
Sport en Angleterre en 1998
Tennis en juin 1998